Jugendwort des Jahres steht für: 
 Jugendwort des Jahres (Deutschland)
 Jugendwort des Jahres (Österreich)